Яснополянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Дагестан 
 Яснополянское сельское поселение — входит в Кизлярский район

Кемеровская область 
 Яснополянское сельское поселение — входит в Прокопьевский район

Крым 
 Яснополянское сельское поселение — входит в Джанкойский район

Курганская область 
 Яснополянское сельское поселение — входит в Далматовский район

Тульская область 
 Яснополянское сельское поселение — входит в Щёкинский район

Челябинская область 
 Яснополянское сельское поселение — входит в Троицкий район

См. также 
 Яснополянский сельсовет